Луис Эрнесто Мирамонтес Карденас (; 16 марта 1925 — 13 сентября 2004) — мексиканский химик.

Луис Мирамонтес окончил Национальный независимый университет в Мехико. Был профессором химии в этом университете, заместителем директора Мексиканского института нефти. Работал в области органической химии, фармацевтики, нефтехимии и др. Однако наиболее известным его научным достижением является произведенный им 15 октября 1951 г., ещё студентом, вещества, получившего название норэтиндрон (), — синтетического аналога прогестерона (патент на норэтиндрон был получен Мирамонтесом совместно с его научными руководителями Джорджем Розенкранцем и Карлом Джерасси, разработавшими программу исследований). Это вещество было в дальнейшем использовано в качестве активного вещества первого в мире орального контрацептива, которым, как считается, воспользовались около 300 миллионов женщин во всём мире. В 2005 г. Мексиканская Академия наук признала это изобретение Мирамонтеса самым значительным вкладом, когда-либо внесённым Мексикой в мировую науку.

Выбранные издания 
 
 Miramontes L; Rosenkranz G; Djerassi C. 1951 Journal Of The American Chemical Society 73 (7): 3540-3541 Steroids .22. The Synthesis Of 19-Nor-Progesterone

 Sandoval A; Miramontes L; Rosenkranz G; Djerassi C. 1951 Journal Of The American Chemical Society 73 (3): 990—991. The Dienone Phenol Rearrangement

 Sandoval A; Miramontes L; Rosenkranz G; Djerassi C; Sondheimer F. 1953 Journal Of The American Chemical Society 75 (16): 4117-4118 Steroids .69. 19-Nor-Desoxycorticosterone, A Potent Mineralocorticoid Hormone

 Mancera O; Miramontes L; Rosenkranz G; Sondheimer F; Djerassi C. 1953 Journal Of The American Chemical Society 75 (18): 4428-4429 Steroidal Sapogenins .28. The Reaction Of Peracids With Enol Acetates Of Delta-8-7-Keto And Delta-8-11-Keto Steroidal Sapogenins

 Djerassi C; Miramontes L; Rosenkranz G. 1953 Journal Of The American Chemical Society 75 (18): 4440-4442 Steroids .48. 19-Norprogesterone, A Potent Progestational Hormone

 Djerassi C; Miramontes L; Rosenkranz G; Sondheimer F. 1954 Journal Of The American Chemical Society 76 (16): 4092-4094 Steroids .54. Synthesis Of 19-Nor-17-Alpha-Ethynyltestosterone And 19-Nor-17-Alpha-Methyltestosterone

 Miramontes L; Aguinaco P; Romero MA. 1960 Journal Of The American Chemical Society 82(23): 6153-6155 Synthesis of 6-Methyl Steroids

Запатентованные изобретения 
 Carl Djerassi, Luis Miramontes, George Rosenkranz (1956), Delta 4-19-nor-17alpha-ethinylandrosten-17beta-ol-3-one and process, 
 Carl Djerassi, Luis Miramontes (1956), Cyclopentanophenanthrene derivatives and compounds, .
 Carl Djerassi, Luis Miramontes, George Rosenkranz (1956), 17alpha-methyl-19-nortesterone, .
 Miramontes Luis E., Romero Miguel A, Ahuad Farjat Fortunato (1959), Preparation of 6-methyl steroids of the pregnane series from diosgenin, .
 Miramontes Luis E., Romero Miguel A, Fritsche O, Preparation of 6-methyl steroids of the pregnane series, .
 Miramontes Luis E. (1959), Procedure for obtaining sapogenins from natural un-dried products, .
 Carl Djerassi, Luis Miramontes, George Rosenkranz (1959), DELTA.4-19-NOR-17.alpha.-ETHINYLANDROSTEN-17.beta.-OL-3 ONE, Canada Patent CA 571510
 Miramontes Luis E., Romero Miguel A (1960), 12alpha-hydroxy-12beta-methyltigogenin and 12-methylene steroids derived therefrom, .
 Miramontes Luis E., Romero Miguel A, Ahuad Farjat Fortunato (1961), 3beta-alkanoyloxy-6-methyl-5,16-pregnadien-20-ones, .
 Miramontes Luis E. (1961), Process for the production of 3beta-hydroxy-16alpha, 17alpha-epoxy-5-pregnen-20-one, .
 Miramontes Luis E. (1961), Resolution of sapogenin mixtures and intermediate products, .
 Miramontes Luis E. (1962), Hecogenin azine and alkyliden-azinotigogenins, .
 Miramontes Luis E., Fritsche Oscar, Romero Miguel A (1963), DEHYDRO-OXYGENATED-6-METHYL-16.alpha.,17.alpha.-EPOXYPREGN-20-ONE-DERIVATIVES, Canada Patent CA 673756.
 Miramonte, Luis E., Flores Humberto J (1968), Process for isolation of solanum alkaloids from solanum plants, .
 Miramonte, Luis E. (1972), Process for the conversion of exhaust gases of the internal combustion engines into harmless products, .
 Miramontes Luis E., Castillo Cervantes Salavador, Moran Pineda Florencia M (1996), Catalytically active ceramic monoliths for the reduction of leaded gasoline fueled engine pollutants and the production thereof, .

Примечания 

о нём см:
Б. Денисов, Как рождалась «таблетка от рождения», Медицинская зазета, 2010, 28 мая

Родившиеся в 1925 году
Родившиеся 16 марта
Умершие в 2004 году
Умершие 13 сентября
Персоналии по алфавиту
Инженеры Мексики
Химики Мексики